Rösler kan som auktorsförkortning betyda:

 Herbert Rösler
 Carl August Rösler

Robotskapade auktorsförkortningar